Tithonien bezeichnet:

 eine Stufe des Oberjura vor 150–145 Millionen Jahren, meist Tithonium oder Tithon genannt
 einen eingedeutschten Namen der Pflanzengattung Tithonia in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)